Bugle Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bugle Lake (Colorado)
 Bugle Lake (Kalifornien)
 Bugle Lake (Wyoming)